Bárcena de Pie de Concha är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bárcena de Pie de Concha ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bárcena de Pie de Concha är huvudsakligen lite bergig. Bárcena de Pie de Concha ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Bárcena de Pie de Concha. Runt Bárcena de Pie de Concha är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Los Corrales de Buelna,  km norr om Bárcena de Pie de Concha. Omgivningarna runt Bárcena de Pie de Concha är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien